Osoby o tym nazwisku:
 Diego Novoa – kolumbijski piłkarz
 Oswaldo Novoa – meksykański bokser
 Rafael Novoa – kolumbijski aktor telewizyjny, model